Выборы в Верховное народное собрание КНДР пятого созыва были проведены 12 декабря 1972 года. В каждом избирательном округе выдвигался только один кандидат, значительная часть которых представляла Трудовую партию Кореи, были также кандидаты от других партий и организаций, входящих в Единый демократический отечественный фронт. По сообщениям северокорейских властей, явка избирателей составила 100 %, при этом 100 % голосов было отдано за выдвинутых кандидатов.

На первой сессии вновь избранного Верховного народного собрания, проходившей с 25 по 28 декабря 1972 года, была принята новая Конституция КНДР, предусматривавшая президентскую форму правления, президентом КНДР был избран Ким Ир Сен. На этой сессии Пэк Нам Ун был освобождён от должности председателя Президиума Верховного народного собрания, на этот пост был избран Хван Чжан Ёп.

Одновременно с выборами в Верховное народное собрание в стране прошли .

Результаты выборов

Примечания 

Верховное народное собрание КНДР
КНДР
Выборы в КНДР
Декабрь 1972 года
События 12 декабря